Termenul „Minneapolis” se poate referi la:
Minneapolis oraș în , SUA
Minneapolis-Saint Paul, localitate urbană în Minnesota
Minneapolis, Kansas, localitate urbană în , SUA
Minneapolis, North Carolina, o comunitate în , SUA